Плед ():
 Плед — щільне вовняне або напівшерстяне покривало; використовується як дорожня ковдра і т. п.
 Плед — картата товста шерстяна шаль з бахромою, характерна приналежність шотландського національного костюма.
 «Плед» — російський рок-гурт.

Див. також 
 Plaid — британський електронний музичний гурт.